Горни-Буковина () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 5,54 км². Центр общины располагается на высоте 290 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 221 человек.

На территории общины располагается церковь св. Вацлава, построенная в 1861 году.

Община Горни-Буковина состоит из друх деревень:
 Горни-Буковина
 Долни-Буковина — 64 человека

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1399 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края